Суперкубок Японії з футболу 2004  — 19-й розіграш турніру. Матч відбувся 6 березня 2004 року між чемпіоном Японії клубом Йокогама Ф. Марінос та володарем кубка Імператора Японії клубом Джубіло Івата.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt

2004
Японія
Березень 2004
2004 в Японії
Футбольні змагання у Токіо